Уолтер Деверё (; 16 сентября 1541 — 22 сентября 1576) — английский аристократ и военачальник, 1-й граф Эссекс. Руководил подавлением восстания в Ольстере в 1570-е годы. Отец Роберта Деверё, 2-го графа Эссекс, фаворита королевы Елизаветы I.

Происхождение 
Уолтер Деверё принадлежал к старинному дворянскому роду, представители которого владели землями в Херефордшире как минимум с XIII века. Одного из Деверё впервые вызвали в парламент как лорда в 1299 году. Позже эта семья распространила своё влияние на Кент и Беркшир, а начиная с 1384 года бароны Деверё постоянно заседали в палате лордов. Прапрадед Уолтера, носивший то же имя, благодаря браку получил земли и титул баронов Феррерс из Чартли, а дед, тоже Уолтер, стал 1-м виконтом Херефорд. По женским линиям Уолтер-младший был потомком угасшего рода Буршье (графов Эссекс), Стаффордов, Гастингсов и других семейств, принадлежавших к высшей аристократии Англии. Его прадедом был Томас Грей, 1-й маркиз Дорсет, единоутробный брат королевы Елизаветы Йоркской (жены Генриха VII). Соответственно Деверё находился в довольно близком родстве с Тюдорами.

Уолтер был старшим сыном сэра Ричарда Деверё и Доротеи Гастингс — дочери 1-го графа Хантингдона. В этой семье после него родились Элизабет, Джордж и Энн.

Биография 
Будущий 1-й граф Эссекс родился в 1541 году (согласно одному из источников, это произошло в Уэльсе). Его отец умер уже спустя шесть лет, так что Уолтера воспитывал дед. После смерти последнего в 1558 году 17-летний Деверё стал 2-м виконтом Херефорд и 10-м бароном Феррерс из Чартли, обладателем обширных земель в ряде графств Англии и Уэльсе. Получив хорошее домашнее образование, он прибыл к королевскому двору вскоре после восшествия на престол Елизаветы I. Около 1561 года Уолтер женился на Летиции Ноллис — внучке Марии Болейн и, соответственно, двоюродной племяннице королевы; впрочем, ходили слухи о том, что мать Летиции, Кэтрин Ноллис (урождённая Кэри) была на самом деле внебрачной дочерью Генриха VIII, и в этом случае жена Деверё приходилась Елизавете I родной племянницей.

Семь лет после этого брака виконт Херефорд провёл в своём поместье Чартли в Стаффордшире. Только в 1568 году он начал принимать участие в политической жизни королевства. Елизавета приказала ему держать наготове конный отряд, чтобы бороться с возможными попытками освободить Марию Стюарт, которую держали тогда под надзором в замке Татбери

Предки

Примечания 

Графы Эссекс